Lipowez steht für:
 Lipowez (Olym), Nebenfluss des Olym im Becken des Don

Lipowez ist der Name folgender Orte in Russland: 
 Lipowez (Brjansk), Siedlung in der Oblast Brjansk
 Lipowez (Kursk), Siedlung im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Lipowez (Lipezk), Dorf in der Oblast Lipezk
 Lipowez (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod
 Lipowez (Liwny), Siedlung im Rajon Liwny, Oblast Orjol
 Lipowez (Pokrowskoje), Dorf im Rajon Pokrowskoje, Oblast Orjol
 Lipowez (Salegoschtsch), Dorf im Rajon Salegoschtsch, Oblast Orjol
 Lipowez (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Lipowez (Ostaschkow), Dorf im Rajon Ostaschkow, Oblast Twer
 Lipowez (Wyschni Wolotschok), Dorf im Rajon Wyschni Wolotschok, Oblast Twer

Siehe auch:
 Lipovec
 Lipovice
 Lipowiec
 Lypowez (Begriffsklärung)
 Lipowitz